Blast peut faire référence à :
 Blast, un mot anglais signifiant en français effet de souffle.

Titres

Cinéma 
 Blast (en français : Prise d'otages à Atlanta), un film de 1997 d'Albert Pyun ;
 Blast, un film de 2000 ;
 , un film de 2004 d'Anthony Hickox.

Publications / Médias 
 , un magazine de mode ayant mis en photo Pierre Woodman ;
 Blast, une série de bande dessinée de Manu Larcenet.
 Blast, une web TV indépendante, projet lancé en novembre 2020 par Denis Robert comme site d’information présentant des éditoriaux, des enquêtes, tribunes, reportages, etc.

Maisons d'édition 

 Blast, une maison d'édition indépendante basée à Toulouse.

Objets et services 
 , un modèle de motocyclette du constructeur Buell ;
 Basic Local Alignment Search Tool, un programme informatique servant à effectuer des comparaisons de séquences biologiques ;
 Brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports.

Musique 
 , un groupe de rock américain ;
 Blast beat, une technique de percussion ;
  (1934-2016), un chanteur américain de soul.